Història:
 Invasió de la Vall d'Aran (1283), durant la Croada contra la Corona d'Aragó
 Invasió de la Vall d'Aran (1944), intent maquis de reinstaurar la Segona República Espanyola per la via militar.